Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lokalizacja 
Siedziba wydziału znajduje się w centrum miasta, na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Fosa Staromiejska 3.

Siedziba

Historia 
26 stycznia 1999 roku senat uczelni podjął decyzję o utworzeniu Wydziału Filologicznego, wyodrębniając go z Wydziału Humanistycznego. Działalność naukową rozpoczął on 1 października tegoż roku. 

3 października 2011 roku oddano do użytku nowy budynek Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1, w którym mieści się większości kierunków filologicznych. 

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UMK, Wydział będzie funkcjonował jako Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierunki kształcenia

Studia stacjonarne 
 filologia polska (I i II stopień)
 filologia
 filologia angielska (I i II stopień)
 filologia germańska (I i II stopień)
 filologia romańska (I i II stopień)
 filologia rosyjska (I i II stopień)
 filologia bałkańska (I i II stopień)
 filologia klasyczna (I i II stopień)
 hellenistyka 
 wiedza o kulturze śródziemnomorskiej 
 filologia włoska 
 europeistyka z filologią włoską – wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UMK
 japonistyka (I stopień) – jeden z 4 ośrodków w Polsce
 lingwistyka praktyczna i copywriting
 lingwistyka stosowana – język francuski z językiem arabskim
 lingwistyka stosowana – język francuski z językiem hiszpańskim
 lingwistyka stosowana – język rosyjski z językiem czeskim
 lingwistyka stosowana – język włoski z językiem hiszpańskim
 kulturoznawstwo (I i II stopień)
 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Studia niestacjonarne 
 filologia polska (I i II stopień)
 filologia
 filologia romańska (I i II stopień)
 filologia angielska
 filologia germańska

Studia eksternistyczne 
(dla słuchaczy i absolwentów NKJO w Toruniu)
 filologia angielska 
 filologia germańska 
 filologia romańska

Studia podyplomowe 
 Podyplomowe Studium Logopedii
 Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze
 Podyplomowe Studia Edytorstwa
 Podyplomowe Studia Artystyczno-Literackie
 Podyplomowe Studia Emisji Głosu i Kultury Języka
 Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
 Interdyscyplinarne Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy

Studia doktoranckie 
 w zakresie językoznawstwa
 w zakresie literaturoznawstwa

Struktura wydziału

Instytut Języka Polskiego 
 Dyrektor: dr hab. Adam Dobaczewski 

 Zakład Historii Języka Polskiego
 Zakład Teorii Języka
 Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Instytut Literatury Polskiej 
 Dyrektor: dr hab. Wacław Lewandowski 

 Zakład Literatury Staropolskiej
 Zakład Literatury Oświecenia
 Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu
 Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego
 Zakład Polskiej Literatury Współczesnej
 Zakład Teorii Literatury
 Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej
 Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich
 Pracownia Badań Emigracji

Katedra Filologii Angielskiej  

 Kierownik:  prof. dr hab. Mirosława Buchholtz 

 Zakład Języka Angielskiego
 Zakład Literatury Anglojęzycznej 
 Zakład Kultury Anglojęzycznej
 Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego 
 Pracownia Przekładoznawstwa
 Centrum Badań Kanadyjskich
 Centrum Badań Australijskich

Katedra Bałkanistyki 
 Kierownik:  dr hab. Anna Cychnerska

Katedra Filologii Germańskiej 
 Kierownik:  dr hab. Małgorzata Klentak-Zabłocka 

 Zakład Germanistyki Interkulturowej
 Zakład Literatury i Kultury Dawnej
 Zakład Literatury i Kultury XIX i XX wieku
 Zakład Językoznawstwa

Katedra Filologii Klasycznej 
 Kierownik:  dr hab. Sławomir Wyszomirski

Katedra Filologii Romańskiej 
 Kierownik:  dr hab. Piotr Sadkowski

 Zakład Języków Romańskich
 Zakład Literatur Romańskich

Katedra Filologii Słowiańskiej 
 Kierownik:  dr hab. Michał Głuszkowski

 Zakład Komparatystyki Słowiańskiej
 Zakład Języka Rosyjskiego
 Zakład Literatur Słowiańskich
 Pracownia Glottodydaktyki

Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej 
 Kierownik:  prof. dr hab. Włodzimierz Appel

Katedra Kulturoznawstwa 
 Kierownik:  p.o. dr hab. Violetta Wróblewska

 Zakład Dramatu i Teatru
 Zakład Filmu i Kultury Audiowizualnej
 Zakład Antropologii Kultury
 Zakład Folklorystki i Literatury Popularnej

Katedra Italianistyki 
 Kierownik:  prof. dr hab. Cezary Bronowski

Pracownie

Pozostałe jednostki

Władze Wydziału 
W kadencji 2016-2020:

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Toruń
Uniwersytet Mikołaja Kopernika